Carlo Longarini – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Edoardo Longarini – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Renée Longarini – presentatrice televisiva, pianista, indossatrice e attrice italiana